Rørdam er en gammel dansk præsteslægt.

Slægtens stamfader var sognepræst i Stovby og Hornum Frants Matsen, han deltog i 1584 i prins Christians hylding i Viborg. Hans sønner tog slægtsnavnet Brun. Først en sønnesøns sønnesøn Holger Rørdam (1700-1783) antog slægtens nuværende navn.

I år 2020 var der ifølge Danmarks Statistik 97 personer med efternavnet Rørdam.

Simplificeret stamtræ 
Ud over de her nævnte har navnet været båret af:
 Ebbe Rørdam (1925-1945)
 Thomas Rørdam (højesteretsdommer) (f. 1952)
 Jan Rørdam (f. 1958)

Noter

Kilder 
 

Slægter fra Danmark